URSS:
 URSS — издательская компания, выпускающая учебную и научную литературу.
 URSS — аббревиатура, обозначающая «СССР» в некоторых романских языках (например,  или ).
 URSS — код ИКАО аэропорта Сочи.